«Торпе́до» — спортивный стадион, расположенный в городе Шадринск, Курганская область, Россия. Введён в эксплуатацию в 1941 году, вместимость стадиона 5000 зрителей.

Собственником стадиона «Торпедо» со времен его постройки являлся Шадринский автоагрегатный завод. Но в 2009 году собственником стадиона стала администрация города Шадринска. Также кроме футбольного поля на многофункциональном стадионе «Торпедо» в 1970-е годы был возведен спортивный павильон и хоккейный корт, а в 1995 году был построен спортивный зал для игровых видов спорта. Последняя реконструкция затронула освещение и покрытие беговых дорожек.

Все спортивные объекты стадиона «Торпедо»:
 Футбольное поле с естественным травяным покрытием площадью 7000 м²;
 6 беговых дорожек (покрыты современным эластичным покрытием) длинной 400 м;
 Сектор для прыжков в длину;
 Сектор для толкания ядра;
 Хоккейный корт площадью 1800 м²;
 Спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбол, мини-футбол, теннис, волейбол) площадью 648 м².

А также в Шадринске на стадионе «Торпедо» проходит чемпионат России по спидвею.

Адрес 
 Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская 101.

Ссылки 
 Стадион «Торпедо»
 Стадион «Торпедо» на оф. сайте команды
 Шадринское побоище
 «Торпедо» Шадринск

Спортивные сооружения Шадринска
Футбольные стадионы России
Многофункциональные стадионы России
Спидвейные треки России